Kleindiek ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Kleindiek (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ralf Kleindiek (* 1965), deutscher Politiker (SPD)